Пелаустан () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 44 км². Население — 384 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо